Primorsk – toponimo svedese di città della Russia
 Björkö – area urbana della Svezia
 Björkö (Ekerö) – isola della Svezia, nel lago Mälaren
 Väddö och Björkö – isola della Svezia